Станислав Шушкевич: Шушкевич, Станислав Петрович (1908—1991) — советский поэт и прозаик.
 Шушкевич, Станислав Станиславович (1934—2022) — советский и белорусский политический деятель.